Balance of Power – gra komputerowa z 1985 roku
 Balance of Power – album zespołu Electric Light Orchestra
 Balance of Power – brytyjski zespół muzyczny